Михаил Дорфман:
 Дорфман, Михаил Борисович — профессор кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений Архангельского технологического института.
 Дорфман, Михаил Моисеевич (1912—1987) — профессор, основатель и первый дирижер оркестра русских народных инструментов ЛГУ.